Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Patrik Fredriksson che ha battuto in finale Thierry Champion 5-7, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Adrian Voinea (secondo turno)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Hicham Arazi (semifinali)
 Johan Van Herck (secondo turno)

 Jeff Tarango (secondo turno)
 Patrik Fredriksson (Campione)
 Thierry Champion (finale)
 Fabrice Santoro (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1996